Altach ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Altach, Gemeinde in Vorarlberg, Österreich

von Orten:
 Altach (Asperg), Wohnplatz der Stadt Asperg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Altach (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Altach (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Altach (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Altach (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Altach (Gemeinde St. Johann), Ortslage bei St. Johann im Pongau, Bezirk St. Johann, Land Salzburg

von Gewässern:
 Altach, anderer Name des Krumbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Zeil am Main, Landkreis Haßberge, Bayern